Східний Ломбо́к () — один з 8 округів у складі провінції Західна Південно-Східна Нуса у складі Індонезії. Розташований у східній частині острова Ломбок. Адміністративний центр — селище Кхусус-Кота-Селонг у районі Селонг.

Населення — 1123488 осіб (2012; 1116745 в 2011, 1105582 в 2010, 1096165 в 2009, 1081630 в 2008).

Адміністративний поділ 
До складу округу входять 20 районів, 70 селищ та 80 сіл:

Примітки 

Округи Західної Південно-Східної Нуси
Східний Ломбок
Ломбок